Goričice je lahko:
 Goričice (Slovenija)
Goričice Dobranske (Hrvaška)

Glej tudi 
Goričica 
Gorice 
Goriče